Heraclià, emperador romà usurpador 412-413
 Heraclià de Calcedònia, escriptor i bisbe de Calcedònia
 Heraclià d'Alexandria, metge grec